Гран-при ЮАР 1985 года — пятнадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» сезона 1985 года. Прошёл на трассе Кьялами в Претории (ЮАР). Соревнования состоялись 19 октября, в субботу — в последний раз в истории Формулы-1. В дальнейшем все гонки проводились исключительно по воскресеньям.

Из-за обострившейся проблемы расовой изоляции (апартеида), под давлением французского правительства возглавлявшегося социалистами, команды Ligier и Рено отказались от участия в Гран-при.

Алан Джонс квалифицировался 18-м, но не стартовал в гонке по официальной причине из-за плохого самочувствия. Позже он в автобиографии написал, что совладельцу команды Lola-Hart компании Beatrice Foods американские гражданские активисты угрожали забастовкой темнокожего персонала в связи с политикой апартеида, проводившейся в ЮАР. Берни Экклстоун и Lola-Hart не хотели уступать давлению, и Экклстоун предложил Джонсу выплатить сумму, равную призовым за победу в гонке, при условии, что австралиец не выйдет на старт.
В последний раз гонщикам на подиуме вместе с призами вручались венки. В первый раз заработал очки Герхард Бергер.

После этой гонки проведение Гран-при Формулы-1 в Южной Африке было прекращено и возобновлено только после окончания эпохи апартеида, в 1992 году.

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики ФИА
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при ЮАР
События 19 октября
Октябрь 1985 года
1985 год в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории
Скандалы в Формуле-1